Wilkowa () ist der Familienname folgender Personen:

 Jekaterina Nikolajewna Wilkowa (* 1984), russische Film- und Theaterschauspielerin 
 Taissija Alexandrowna Wilkowa (* 1996), russische Theater- und Filmschauspielerin